Натуральне число 1207
 1207 рік до нашої ери
 1207 рік нашої ери